Tom Jones le lahko:

 Tom Jones (1943—2015), ameriški dirkač Formule 1
 Tom Jones (*1940), britanski pop pevec
 Tom Jones, roman angleškega pisatelja Henrya Fiedlinga